Самуел Ицхак Финци е български актьор от еврейски произход.

Биография 
Самуел Финци е роден на 20 януари 1966 година в Пловдив в семейството на Ицхак Финци, който също е актьор, и пианистката Гина Табакова. Завършва Националната гимназия за древни езици и култури „Константин-Кирил Философ“. Учи актьорско майсторство във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“. След 1989 година живее и работи в Германия.

Филмография 

Шоута:
 „DAS!“ (2018) – себе си
 Шоуто на Харалд Шмид (2011) („Die Harald Schmidt Show“) – себе си
 Шоуто на НДР (2011) („NDR Talk Show“) – себе си
Документални:
 „Културен акт“ (2013) („Die Kulturakte“) – Рихард Вагнер
 „Александър Гранах“ (2012) („Alexander Granach“) – Гранах
 „Катастрофа: Геноцид“ (2010) („Aghet – Ein Völkermord“) – Йоханес Лепсиус
 „Zibb“ (2007) – себе си

Източници

Външни препратки 
 

Български актьори и актриси
Германски актьори
Български театрални актьори и актриси
Възпитаници на НАТФИЗ
Български евреи
Български евреи в Германия
Родени в Пловдив